Edison kan syfta på:

 Edison Denisov (1929–1996), en rysk tonsättare
 Edison Flores (1994–), en peruansk fotbollsspelare
 Charles Edison (1890–1969), en amerikansk affärsman som under en tid var USA:s marinminister.
 Thomas Edison (1847–1933), en uppfinnare från USA, främst berömd för fonografen och glödlampan
 Edison (skivbolag) – ett skivbolag, startat med idén om Thomas Edisons fonograf 1888–1929
 Edisongänga –  sockel för flera typer av ljuskällor
 Edison-effekt – det fenomen som uppträder när man kopplar ett elektronrör felaktigt
 Edison Bell – ett tidigare  brittiskt skivföretag med huvudsäte i London
 Edison (film) – en amerikansk film från 2005
 Edison Park  en samling kontorshus i Lund
 Edison (företag) – ett italienskt energibolag
 Edison, New Jersey – en kommun i USA